Winterbourne (Berkshire) - localidade na Berkshire, Inglaterra
Winterbourne (Gloucestershire) - localidade na Gloucestershire, Inglaterra
Winterbourne (Kent) - localidade na Kent, Inglaterra
Winterbourne (Wiltshire) - localidade na Wiltshire, Inglaterra
Mrs. Winterbourne - um filme estadunidense